Conchon est le patronyme de plusieurs personnages d'origine puydômoise ou creusoise:
 Hippolyte Conchon (1794-1865), avocat et homme politique français, maire de Clermont-Ferrand et beau-père de Rouher ;
Georges Conchon (1925-1990), écrivain et scénariste français.

Homonymie de patronyme